

Sigle 
 Scuba Schools International – organizzazione per la didattica all'attività subacquea
 Server Side Include – comandi inseriti all'interno del codice sorgente delle pagine HTML
Servizi Segreti Italiani - insieme delle agenzie di spionaggio , controspionaggio , anticrimine e antiterrorismo a servizio della Repubblica Italiana 
 Single-system image – sistema di calcolo distribuito
 Small scale integration – scala di integrazione di un circuito integrato che contiene meno di 100 transistor
 Società Spaziale Italiana
 Società Speleologica Italiana – associazione nazionale italiana di riferimento per l'esplorazione e la documentazione del mondo sotterraneo
 Stazione Spaziale Internazionale – avamposto permanente della presenza umana nello spazio
 Supplemental Security Income – programma federale del governo degli Stati Uniti d'America
 Server system infrastructure – Intel SSI standard per componenti server
 Strategic Simulations – casa editrice di videogiochi
 Surgical Site Infection – Infezione del sito chirurgico

Codici 
 SSI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Mc Kinnon di Brunswick (Stati Uniti)
 ssi – codice ISO 639-3 della lingua sansi